Ferry Point steht für:

 Ferry Point (Kalifornien), Stadtteil von Richmond, Vereinigte Staaten
 Ferry Point (Tain), Siedlung am Dornoch Firth, Schottland
 Ferry Point (Hampshire), Ansiedlung auf der Hayling Island, England
 Ferry Point (Orkney), Landspitze bei Kirkwall, Orkney-Inseln, Schottland
 Ferry Point (Hong Kong), Gebiet auf der Halbinsel Kowloon